Fasehoek (astronomie)
 Arbeidsfactor
 Fase (golf)